John Ponsonby kan syfta på bland andra:

* John Ponsonby (1713–1789), irländsk politiker
 John Ponsonby, 1:e viscount Ponsonby (1772–1855), brittisk diplomat
 John Ponsonby, 4:e earl av Bessborough (1781–1847), engelsk politiker
 John Ponsonby, 5:e earl av Bessborough (1809–1880), brittisk politiker
 John Ponsonby (1866-1952), brittisk armégeneral